La classe des Psilotopsida (les Psilophytes) est une division des végétaux vasculaires qui ne comprend aujourd'hui que des plantes herbacées. Réduite à deux familles (les Ophioglossaceae et les Psilotaceae), elle est aujourd'hui réunie aux Ophioglossales et aux Psilotales.

Les Psilophytes sont rattachés à des formes fossiles du genre Rhynia (et plantes voisines) de l'ère paléozoïque dont le genre Psilotum actuel partage un certain nombre de caractères archaïques.

Étymologie 
Le mot Psilophyta vient du grec , « nu ; dénudé ; dégarni (de poil, de cheveux) », qui fait allusion aux tiges paraissant dépourvues de feuilles.

Classification classique 
Les Psilophytes ne comprennent qu'une dizaine d'espèces dans le monde et une seule en Europe, Psilotum nudum.
 classe Psilotopsida (ou Psilopsida)
 ordre Ophioglossales
 famille Ophioglossaceae
 genre Botrychium
 genre Cheiroglossa
 genre Helminthostachys
 genre Mankyua
 genre Ophioglossum
 ordre Psilotales
 famille Psilotaceae
 genre Psilotum Sw.
 Psilotum complanatum Sw.
 Psilotum × intermedium W.H. Wagner
 Psilotum nudum (L.) Beauv.
 genre Tmesipteris

Phylogénie au sein des Ptéridophytes

Références

Liens externes

Psilophyta (=Psilotophyta) 
 
 
  - synonyme: Psilotopsida D.H.Scott, 1909

Psilopsida (=Psilotopsida) 

 
 
 (accepté: )

Psilotales

Psilotaceae 
 
 
 
 
 
 
 

Pteridophyta
Classe de plantes (nom scientifique)